Huttler ist

ein Familienname:
 Max Huttler (1823–1887), deutscher katholischer Priester, Verleger und Mitglied der Kammer der Abgeordneten des Bayerischen Landtags

ein Ortsname:
 Huttler (Roßhaupten), Ortsteil der Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Hüttler